The Toymaker – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Toymaker – cortometraggio del 1952 prodotto dalla Film Dimensions Inc.